Název Otradovice má více sídel:
 Otradovice (Jankov), část obce Jankov v okrese Benešov
 Otradovice (Votice), část města Votice v okrese Benešov
 Otradovice (Skorkov), část obce Skorkov v okrese Mladá Boleslav

Související články 
 Adam Václav Michna z Otradovic